

Топоніми

Кані — село, Люблінське воєводство, Холмський повіт, гміна Рейовець-Фабричний.

Кані — село, Дагестан, Кулинський район.

Кані — місто, префектура Ґіфу.
 Кані — повіт, префектура Ґіфу.

Персоналії 
 Кані — японське прізвище.